Salona är ett släkte av insekter. Salona ingår i familjen Nogodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar